

Geografia
 Moffett – comune dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America

Persone
 Barbara Moffett, pseudonimo di Idella Ruth Blackadder (1924-1986) – attrice statunitense
 Charles Moffett – batterista jazz statunitense
 Charnett Moffett – musicista jazz statunitense
 D. W. Moffett, nato Donald Warren Moffett – attore statunitense
 Georgia Moffett – attrice britannica
 Jonathan Moffett – musicista statunitense
 Larry Moffett – ex cestista statunitense
 Peter Moffett, noto come Peter Davison – attore britannico
 Sabel Moffett – pallavolista statunitense
 William A. Moffett – militare statunitense